Taormina steht für:
 Taormina, Stadt in Italien
 (46692) Taormina, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Taormina (Schiff), italienischer Passagierdampfer

Taormina ist der Familienname folgender Personen:
 Matt Taormina (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sheila Taormina (* 1969), US-amerikanische Triathletin